Giovanni Paolucci ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Paolucci (Regisseur) (1912–1964), italienischer Dokumentarfilmer und Regisseur
 Giovanni Paolucci (Filmproduzent), italienischer Filmproduzent und Drehbuchautor